Владимир Кондић  се може односити на:
 Владимир Кондић (генерал)
 Владимир Кондић (археолог)